Quneitra District (arabiska: منطقة القنيطرة, منطقة مركز القنيطرة) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen al-Qunaytirah, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Quneitra District består till största delen av jordbruksmark. Runt Quneitra District är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i al-Qunaytirah (provins)